Liu Min (Noordelijke Han), koning van de Noordelijke Han (951-954)
 Liu Min (atlete) (*1983), Chinees langeafstandsloopster